Drey'auc est un personnage fictif de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par les actrices Salli Richardson-Whitfield et Brook Parker.

Drey'auc est l'épouse de Teal'c et la mère de Rya'c. Tout comme son époux et son fils, elle est un Jaffa. Lorsque Teal'c a rejoint SG-1 en se rebellant contre les Goa'ulds, Drey'Auc fut exclue de la société car elle était la femme d’un Shol'va, un traître. Elle fut obligée de vivre avec son fils dans un camp de « kresh'tas » (bannis) dans des conditions très précaires. À peu près un an après, à son retour sur Chulak, Teal'c constate que Drey'auc a épousé un autre homme: Fro'tak, un ami de Teal'c. Elle explique à Teal'c qu'elle ne ressent aucun sentiment à l'égard de Fro'tak, et qu'elle l'a épousé dans l'unique but d'offrir une meilleure vie à son fils. Fro'tak est tué par Jack O'Neill après avoir tenté de trahir Teal'c (il avait surpris un baiser entre sa femme et lui) et lorsque Rya'c se remet du lavage de cerveau d'Apophis, Drey'auc décide de partir vivre avec lui sur P3X-797 (cf: "La théorie de broca" 01-05 ). Quatre ans plus tard, Drey'Auc meurt, refusant d'avoir recours à un nouveau symbiote (indispensable à sa survie) après que le sien soit parvenu à maturité (cf: "Rédemption" 06-01).

Notes et références 

Jaffa (Stargate)